De Letse voetbalbeker 2013–2014 (Lets: Latvijas Kauss) was de 72ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Letland, die werd georganiseerd door de Letse voetbalbond (LFF). Het toernooi begon op 12 juni 2013 en eindigde op 21 mei 2014 met de finale in het Zemgales Olimpiskais centrs in Jelgava. FK Jelgava won de beker voor de vierde keer in de clubgeschiedenis (na 1993, 1996 en 2010) door Skonto FC in de eindstrijd na strafschoppen (5-3) te verslaan. De winnaar plaatste zich voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2014/15.

Schema

Zie ook
Virslīga 2013
Lets voetbalelftal in 2013
Virslīga 2014
Lets voetbalelftal in 2014

2014
Letland